Nato a Kensington, Londra,  viene ricordato specialmente per essere stato il presidente dell'.

Voci correlate 
 

Presidenti dell'Arsenal F.C.